Гали́б Муса́евич Джафа́ров (; род. 9 мая 1978 года) — казахстанский боксёр-любитель азербайджанского происхождения, чемпион мира 2003 года. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Биография 
Победитель Всеказахстанских игр среди юношей (1994). Победитель и призёр нескольких международных турниров.

Серебряный призёр Чемпионата мира (Белфаст, 2001), чемпион мира по боксу (Бангкок, 2003).

Чемпион Азии (Манила, 2004).

Серебряный призёр Азиатских игр (Пусан, 2002); бронзовый призёр Азиатских игр (Доха, 2006).

Участник XXVIII Олимпийских игр (Афины, 2004). После двух побед потерпел поражение в 1/4-финала от будущего олимпийского чемпиона россиянина Алексея Тищенко.

Участник XXIX Олимпийских игр (Пекин, 2008). В 1/16 финала проиграл азербайджанцу Шахину Имранову.

Вне спорта 
Окончил факультет физкультуры и спорта Актюбинского государственного университета им. Г. Жубанова (2002), тренер по спорту.

С 2002 года — преподаватель Актюбинского государственного университета им. Г. Жубанова. С 2009 года — тренер по боксу областной СДЮШОР по боксу г. Актобе.

С 2010 по 2013 год работал координатором молодёжной и юношеской сборных Федерации бокса РК.
С 2013 года работает директором Центра подготовки олимпийского резерва в г. Уральск, Западно- казахстанская область.

Примечания

Источники 
 
 Galib Dzhafarov  на сайте Olimpic Sports

Боксёры Казахстана
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Азии по боксу
Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан
Выпускники вузов Актобе
Преподаватели вузов Казахстана